ESM est un code qui peut signifier :
 aéroport d'Esmeraldas, en Équateur, selon le code AITA.

ESM est un sigle qui peut signifier :

en français
 École supérieure de métrologie ;
 Établissements de signalisation maritime, voir service des phares et balises ;
 École spéciale militaire de Saint-Cyr ;

en anglais
  (en français, mécanisme européen de stabilité) ;
  (en français, mesure de soutien électronique) ;
  (en français, mesure de soutien électronique) ;
 , anciennement EIFE ;
  ;
  ;
  ;
 , un restaurant ;
  ;
  ;
 , module de service du véhicule spatial Orion ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Elektrostopanstvo na Makedonija ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Voir aussi 
 ESM2, sigle de l'École supérieure de mécanique de Marseille